Девятый вал:

 Девятый вал — распространённый в искусстве символ непреодолимой силы, основывающийся на поверье, что девятая волна во время шторма самая сильная и опасная.
 «Девятый вал» — картина русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
 Девятый Вал — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 «Девятый вал» — сатирический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1906 году. Вышло два номера.
 «Девятый вал» — интеллектуальная телеигра (ведущий — Борис Бурда).